Кратер Узо () — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороне Луны. Название присвоено в честь бельгийского астронома Жан Шарля Узо (1820—1888) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Узо являются кратер Белопольский на западе; кратеры Иоффе и Фридман на северо-западе и кратер Герасимович на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 76,8 км, глубина 2,8 км

Кратер Узо имеет полигональную форму с выступами в северной и западной части,  значительно разрушен и перекрыт породами выброшенными при образовании Моря Восточного расположенного на востоке от кратера. Фактически кратер превратился в понижение местности с трудно различимыми границами, наиболее четко выражена восточная часть вала, оконечность которой отмечена приметным маленьким чашеобразным кратером.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны